Стрелецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курская область
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Обоянский район

Белгородская область
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Белгородский район
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Красногвардейский район
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Яковлевский район

Курганская область
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Петуховский район

Орловская область
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Кромской район

Тамбовская область
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Тамбовский район

Чувашия 
 Стрелецкое сельское поселение — входит в Ядринский район